Влади́мир Петро́вич Ферапо́нтов:
 Ферапонтов, Владимир Петрович (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Ферапонтов, Владимир Петрович (1933—2008) — советский актёр.